Ladab és un gènere literari àrab que reuneix tot tipus de coneixements amb un fi educatiu.

Concepte 
Té el precedent desconegut del sebayt de l'antic Egipte, però no és exactament un assaig, malgrat la seua llibertat temàtica; s'assembla més al gènere de l'espill de prínceps cristià, però és una mena de programa de capacitació administrativa per a l'alta jerarquia, i per això ocupen molt d'espai en aquesta mena d'obres les matèries pràctiques i econòmiques: assumptes tributaris, tresoreria, comptabilitat…, i també l'administració de la justícia i la política.

Subgèneres 
Se'n classifiquen segons el rang de la persona a qui es dirigisquen: reis, governadors o secretaris. En el primer grup en destaquen, de Nidham-al-Mulk, El llibre del govern (regles per als reis), El llibre dels consells per als reis d'al-Ghazalí i el Qabus nama de Kai Kaus, traduïble literalment com El llibre de Qabus, que era el nom del pare de Kai Kaus. En el segon, la carta de Tahir Taifur dins d'El llibre de Bagdad, i El llibre dels visirs i dels governadors, de Sari Mehemad Pasha. En acabant, el tercer en comprén la carta d'Abdel Amid als seus secretaris.

Història 
Els primers exponents del gènere foren perses. Ibn al-Muqaffa introduí els miralls de prínceps en el món musulmà al  gràcies a la traducció d'algunes obres d'aquesta naturalesa des del pahlavi; la paraula que els designa en àrab és adab. A al-Jàhidh se li atribueix El llibre de la corona (Kitab at-taj), dedicat a l'emir Ibn Khagan. Abu-Yússuf dona una orientació més econòmica al seu Llibre de l'impost territorial (Kitab al-kharaj), dedicat al famós califa Harun ar-Raixid. Un dels més tardans n'és l'Alfajri, d'Ibn at-Taqtiqa (1302). Al territori dels actuals Països Catalans escrigué el seu Llum de prínceps at-Turtuixí (1059-1131).

Referències

Bibliografia 
 ZAKHARIA Katia i TOELLE Heidi, A la découverte de la littérature arabe, du VIe siècle à nos jours, ed. Flammarion. Champs essais, París, 2009, pàg. 102-103.

Gèneres literaris
Literatura àrab
Pàgines amb traduccions sense revisar